Tsou kan syfta på:

 Tsou (språk) – ett austronesiskt språk
 Zoucheng (ort i Kina), Shandong, Kina